Mlonggo är en ort i Indonesien.   Den ligger i provinsen Jawa Tengah, i den västra delen av landet,  km öster om huvudstaden Jakarta. Mlonggo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Mlonggo är platt. Havet är nära Mlonggo åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Mlonggo. Runt Mlonggo är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Batang,  km norr om Mlonggo. Omgivningarna runt Mlonggo är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Tropiskt monsunklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är september, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är mars, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Jawa Tengah